Den Namen Aigrefeuille (falsche Französisierung eines Südoïldialektes und des okzitanischen (a)grefuèlh „Stechpalme“) tragen:

Gemeinden in Frankreich:
 Aigrefeuille (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Aigrefeuille-d’Aunis im Département Charente-Maritime
 Aigrefeuille-sur-Maine im Département Loire-Atlantique

Personen:
 Aymar d’Aigrefeuille (auch Adhémar d’Aigrefeuille) (1325–1382), Marschall des Päpstlichen Hofes in Avignon
 Faydit d’Aigrefeuille († 1391), Kardinal und Marschall des Päpstlichen Hofes in Avignon
 Guillaume d’Aigrefeuille l’Ancien, Erzbischof von Saragossa
 Guillaume d’Aigrefeuille le Jeune (1339–1401), französischer Benediktiner, Kardinalbischof von Sabina
 Jean Dagobert d’Aigrefeuille (1753–1816), französischer Beamter
 Pierre d’Aigrefeuille († 1371), Bischof von Tulle, Vabres, Clermont, Uzès, Mende und Avignon